Open Air signifie « à l'air libre » et peut faire référence à : 
 Open Air Field, festival de musique électronique.
 Wacken Open Air, festival consacré au heavy metal.
 Rockharz Open Air, festival allemand de heavy metal.
 Mont-Soleil Open Air Festival, festival de musique suisse.
 Dynamo Open Air, ancien important festival de metal.
 Get Loose Open Air, mini-tournée de la chanteuse Nelly Furtado (2008).